Opowieści o zwyczajnym szaleństwie – sztuka teatralna Petra Zelenki, wystawiona po raz pierwszy w 2001 roku
Opowieści o zwyczajnym szaleństwie – czeski film z 2005 roku, ekranizacja sztuki w reżyserii jej autora